Thomson puede referirse a:

Personalidades 
 Alex Thomson (1974), regatista profesional británico.
 Alexander Thomson (1929-2007), director de fotografía británico.
 Antoine Thomson d'Abbadie (1810-1897), explorador, geógrafo, numismático y astrónomo francés.
 Charles Thomson Rees Wilson físico escocés.
 David Thomson (1957), empresario canadiense, hijo del magnate y millonario Kenneth Thomson.
 Dougie Thomson (1951), músico británico, conocido por su trabajo como bajista en la banda de rock progresivo Supertramp.
 George Paget Thomson (1892-1975), físico británico.
 James Thomson (1834-1882), poeta británico.
 James Thomson (1700-1748), poeta y dramaturgo escocés.
 Joseph John Thomson (1856-1940), físico británico, descubridor del electrón y de los isótopos, inventor del espectrómetro de masa, y Premio Nobel de Física en 1906.
 Kenneth Thomson (1923-2006), empresario, magnate, millonario y coleccionista canadiense de arte.
 Manuel Thomson (1839-1880), marino chileno, actor activo de la guerra del Pacífico.
 Mick Thomson (1973), guitarrista principal de la banda de metal alternativo Slipknot.
 Paul Thomson (1976), batería de la banda escocesa de indie rock Franz Ferdinand.
 Virgil Thomson (1896-1989), compositor y crítico estadounidense.
 William Thomson (1760-1806), mineralogista británico, también conocido por su nombre italianizado (Guglielmo Thomson; G. Thomson)
 William Thomson (1824-1907), físico y matemático británico.

Autores de nombres científicos 
 A.T.Thomson - Anthony Todd Thomson 1778-1849.

 B.G.Thomson - Bruce G. Thomson 1956-

 C.W.Thomson - Charles Wyville Thomson 1830-1882.

 G.Thomson - George Thomson 1943-

 G.M.Thomson - George Malcolm Thomson 1849-1933.

 J.A.Thomson - John A. Thomson fl. 2004

 J.S.Thomson - John Scott Thomson 1882-1943.

 J.W.Thomson - John Walter Thomson 1913-2009.

 J.Thomson - Joseph Thomson 1858-1895.

 L.A.J.Thomson - Lex Allan James Thomson 1957-

 P.H.Thomson - Paul H. Thomson fl. 1993

 P.M.Thomson - Paul M. Thomson fl. 1977

 P.W.Thomson - Paul William Thomson 1892-1957.

 R.B.Thomson - Robert Boyd Thomson 1870-1947.

 S.Thomson - Spencer Thomson c.1817-1886

 Thomson -Thomas Thomson (1817-1878), químico, profesor, naturalista, cirujano y botánico escocés.

Además, puede hacer referencia a
 Circuito Thomson Road, antiguo circuito de Fórmula 1 (Gran Premio de Singapur).
 SS-20 Comandante Thomson, submarino oceánico construido para la Armada de Chile.
 Efecto Joule-Thomson o efecto Joule-Kelvin; proceso de los gases.
 Efecto Thomson o efecto termoeléctrico; propiedad termoeléctrica descubierta por William Thomson.
 Gacela de Thomson (Eudorcas thomsonii), especie de gacela.
 Modelo atómico de Thomson, o modelo del pudín; teoría sobre la estructura atómica propuesta, en 1904, por Joseph John Thomson, descubridor del electrón.
 Thomson, ciudad del estado de Georgia (EE. UU.)
 Thomson MO5, microordenador creado por la empresa Thomson SA y lanzado en 1984.
 Thomson SA (ahora Technicolor SA), empresa francesa de productos electrónicos.
 Thomson TO7, ordenador fabricado por la empresa francesa Thomson, entre 1982 y 1984.